Ninna nanna  – nenia da cantare ai bambini per farli addormentare

Cinema
Ninna nanna  – cortometraggio del 1914 diretto da Guglielmo Zorzi
Ninna nanna (Lullaby Land) – cortometraggio d'animazione del 1933 diretto da Wilfred Jackson
Ninna nanna – film del 2017 diretto da Enzo Russo e Dario Germani

Musica
Ninna nanna  – composizione di Johannes Brahms
Ninna nanna – brano musicale di Maria Carta del 1974
Ninna nanna/Rose  – 45 giri di Fiorella Mannoia del 1974
Ninna nanna/È bello riaverti  – singolo dei Pooh del 1975
Ninna nanna  – singolo di Mariangela del 2007
 Ninna nanna – singolo di Ghali del 2016

Letteratura
Ninna nanna  – romanzo di Chuck Palahniuk del 2002